Servius is een veel voorkomende Latijnse eigennaam, afgeleid van het woord servus, d.i. dienaar, slaaf.

De naam kan onder meer verwijzen naar een van volgende personen:
Servius Tullius, koning van Rome (6e eeuw v.Chr.?)
Servius Sulpicius Camerinus Cornutus, Romeins consul (5e eeuw v.Chr.)
Servius Sulpicius Rufus, Romeins consul en rechtsgeleerde (1e eeuw v.Chr.)
Servius Asinius Celer, Romeins consul (1e eeuw na Chr.)
Servius Sulpicius Galba, gedurende korte tijd Romeins keizer (1e eeuw na Chr.)
Servius (grammaticus), een laat-Romeinse grammaticus (4e eeuw na Chr.)

Zie ook 
 Onder Gens Sulpicia

Praenomen